Dawuhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dawuhan, Madukara, by, 
 Dawuhan, Banyumas, by, 
 Dawuhan, Wanayasa, by, 
 Dawuhan, Purbalingga, by, 
 Dawuhan, Brebes, by, 
 Dawuhan, Tegal, by, 
 Dawuhan, Nganjuk, by, 
 Dawuan, Situbondo, by, 
 Dawuhan, Probolinggo, by, 
 Dawuhan, Madiun, by, 
 Dawuhan, Grujugan, by, 
 Dawuhan, Blitar, by, 
 Dawuhan, Malang, by, 
 Dawuhan, Situbondo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar